Гущо — фамилия.

 Гущо, Михаил Андреевич — генерал-майор, начальник Энгельсского ВЗРКУ ПВО.
 Гущо, Юрий Петрович (род. 1937) — профессор Московского Технического Университета Радиотехники, Электроники и Автоматики (МИРЭА), доктор технических наук, геронтолог.

См. также 
 Гуща — польский дворянский род.

Примечания